The Tattoos — дуэт выдающихся трубачей Манфреда Моха (Manfred Moch) и Ханца Хаберманна (Heinz Habermann).

История 
Хайнц Хаберманн (4 мая 1925 года, Тюддерн, Гайленкирхен (Германия) — 14 февраля 1991 года, Зюльфельд, Германия) работал на «NDR» Курта Хенкельса, был музыкантом телевизионного оркестра Виктора Решке и оркестров Берта Кемпферта и Джеймса Ласта.

Манфред Мох (16 мая 1930 года, Хиршберг (Польша) — 28 мая 2011 года, Хавеа (Испания)) был музыкантом оркестра Берта Кемпферта с 1960 по 1968 год, с 1968 года играл в оркестре Джеймса Ласта, а также имел контракт с «NDR». В конце 1970-х годов он также играл в оркестре Кая Уорнера.

Хаберманн и Мох отвечали за стереофоническую секцию чередующихся труб в оркестре Джеймса Ласта с 1967 года.

Работая в оркестре Джеймса Ласта, Мох и Хаберманн параллельно занимаются студийным проектом «The Tattoos».

Экспериментируя на эксклюзивном музыкальном инструменте — двухрожковой трубе (double bell trumpet), «The Tattoos» записали первый сингл, а затем свою первую долгоиграющую пластинку на студии  в 1967 году.

Дуэт имеет неповторимое, уникальное звучание с переливами звуков хора труб, с оригинальными аранжировками каверов популярных мелодий.
    
Звучание «The Tattoos» чем то напоминает звучание альбома «Trumpet a go-go» оркестра Джеймса Ласта (в записи которого Мох и Хаберманн также принимали участие), вышедшего в 1966 году. Альбом «Pops go Trumpet» является как бы продолжением «Trumpet a go-go».
    
Поэтому «The Tattos» завоевали любовь и популярность как у себя на родине в Германии, так и за рубежом.
  
В 1971 году они перешли на недавно основанный лейбл «BASF», где продолжили записи альбомов популярных мелодий.

В 1974 году дуэт «The Tattos» записывает последний альбом, состоящий исключительно из авторских композиций Моха и Хаберманна, и прекращает своё существование.

Однако Манфреда Моха и Ханца Хаберманна вместе часто приглашали в качестве сессионных музыкантов в разные проекты (помимо постоянного участия в оркестре Джеймса Ласта), в частности, «Lucifer’s Friend» (1974). В 1978 году, на фестивале народной музыки, они записали ещё один альбом в сопровождении оркестра, который был опубликован лишь в 2008 году, но уже не под брэндом «The Tattoos».

Дискография 
 1967: Pops go Trumpet (SLE 14485-P)
 1968: Party Pops (SLE 14515-P)
 1968: The Tattoos zwingen zum Tanz: Muss i denn, muss i denn…(SLE 14531-P)
 1968: Latin Pops (SLE 14551-P)
 1968: Tattoos a Gogo (SLE 14564-P)
 1971: Hot Trumpets (SLE 14588-P)
 1971: Tattoos Aktuell (SLE 14634-P)
 1972: The Original Tattoos (BASF 2021143-6) (Trumpets for Two)
 1972: Swingin' with the Million Sellers (Ace Of Clubs — SCL 2-3001, Telefunken — TS.31531/2)
 1973: Hawaiian trumpets (BASF 2021625-2)
 1974: Reise In Den Süden (Hammonia Records — ST-HH-3002)
 1978: Trompeten festival (released in 2008)

Примечания

Ссылки 
Vgl. Jürgen Wölfer: Jazz in Deutschland. Das Lexikon. Alle Musiker und Plattenfirmen von 1920 bis heute. Hannibal, Höfen 2008. — ISBN 978-3-85445-274-4. — S. 132.

Трубачи XX века
Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1967 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1974 году